Праинья:

 Праинья — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Праинья — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.